De Engelse voetbalclub Manchester United FC speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Manchester United FC

* Vanwege de Corona-Pandemie gold een inreisverbod voor personen uit o.m. het Verenigd Koninkrijk. De uitwedstrijd tegen Real Sociedad werd daarom in Turijn gespeeld.

Overzicht per tegenstander 
Onderstaande verdeling per associatie op alfabetische volgorde. Ploeg waar het meest recent nog tegen gespeeld is als eerste onder het land vermeld. Bijgewerkt t/m winterstop 21/22.

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Engeland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Manchester United FC
Manchester United FC